5-й выпуск  Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Австралии. Гонка прошла 27 января 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019 (категория 1.UWT).

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура, но команды ,  и  отказались от участия в гонке. Также организаторами был предоставлено специальное приглашения (уайлд-кард) одной национальной команде. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. На старт вышли ??? гонщиков из ??? заявленных.

Список участников с результатами

Маршрут 
Маршрут частично напоминал трассу чемпионата мира 2010 года в Мельбурне. Он был специально разработан бывшим велогонщиковм Скоттом Сандерлендом под руководством Кадела Эванса. Дистанция начиналась в пригороде на набережной Джилонг, затем отправлялась в расроложенный в 30 километрах город Барвон-Хедз, место рождения и жительства Кадела Эванса. Далее маршрут проследовал вдоль тихоокеанского побережья, где ветер становится определяющим фактором для гонщиков.

Затем маршрут отпраился в Торки, один из туристических топ-центров. Далее гонщики проехали по части знаменитой Великой океанской дороге, в честь которой и названа гонка. После этого следовал заключительный круг, проходившийся 3 раза, с различными подъёмаи. Финиш как и старт располагался на набережной Джилонг. Дистанция составила 164 километра.

Ход гонки 
 На старте 163-километровой однодневки сразу три гонщика бросились в отрыв: Нэйтан Эллиотт, Картер Тернбулл (оба из Korda Mentha Real Estate Australia) и Лауренс де Вреесе (). Трем гонщикам пелетон позволил набрать максимальный разрыв в 4 минуты и 15 секунд. Контролировали ситуацию в пелотоне представители . 
 Тернбулл начал отставать от своих попутчиков, когда началось первое восхождение на Чалламбры (до завершения гонки оставалось 60 км).  ушла немного в тень и в основном формировании выстроились представители . 
 Во время второго прохождения Чалламбры Де Вреесе сбросил с колеса измотанного Эллиотта, но молодой австралиец сумел догнать бельгийца, хотя уже было понятно, что со временем Эллиотт вновь отстанет. И на второй половине третьего круга это произошло. 
 Примерно за 35 километров до финиша от пелотона оторвались Давиде Баллерини () и Николас Дламини (, бросившиеся в погоню за Де Вреесе и все еще находившимся впереди Эллиоттом. Темп пелотона в этот момент упал, благодаря этому де Вреесе вновь набрал преимущество в 2,5 минуты.
 Баллерини отъехал от Дламини как только началось предпоследнее восхождение на Чалламбру, к вершине подъема он догнал своего партнера по «» де Вреесе. Бельгиец постарался помочь итальянскому сокоманднику, но его сил хватило ненадолго. Из пелотона тем временем оторвались Роберт Стэннард () и Кенни Эллисонд (), но их быстро сумели нейтрализовать.
 За круг до финиша впереди оставался один Баллерини, выигрывавший у пелотона примерно одну минуту.
 Перед последним штурмом Чалламбры у Баллерини оставалось всего 25 секунд. Его быстро настигли, но никто не решался на серьезную атаку до последних метров восхождения. 
 У самой макушки ускорился Диего Улисси () и ещё около десятка гонщиков, но разрыв был минимальным и после подъёма их быстро догнали.
 После прохождения тягуна, образовалась лидирующая тройка – Дилан ван Баарле (), Дрис Девенинс () и Лукас Хэмилтон (), правда и их лидирование продлилось совсем недолго. На последних километрах атаковать пытались Луис Леон Санчес (), Павел Сиваков (), но их активность ни к чему не привела.
 Судьба первого места решилась в спринте. Михаэль Меркев вывез Элию Вивиани () в голову группы, вслед за ними расположился Калеб Юэн (). Чемпион Италии начал спринт с первой позиции, Юэн был близок к нему, но так и не сумел его обойти. Третьим финишировал Дэрил Импи (), незначительно опередивший Райана Гиббонса (). Пятое место занял Йенс Дебюшер ().

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд 2019 на FirstCycling